Nomi může být:
geografie
 Nomi (Išikawa) – japonské město v prefektuře Išikawa
 Nomi (Trentino) – obec v italské provincii Trento

jméno
 Klaus Nomi (1944–1983)
 Yuji Nomi

Externí odkazy